Oude Doelen (Amsterdam)
Oude Doelen (Haarlem)